Les baillis hospitaliers regroupent deux types de bailli :
le Bailli conventuel qui est un pilier hospitalier
le Bailli capitulaire qui est un commandeur responsable d'une baillie

Organisation de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem